Brilbladneusvleermuis
 Geoffroys bladneusvleermuis
 Salvins bladneusvleermuis
 Vietnamese bladneusvleermuis
 Waterhousebladneusvleermuis